AAR, Aar ou aar peut faire référence à :

Code 
AAR ou aar est un code qui signifie :
 aar, l’afar, selon les normes ISO 639 des codes de langue ;
 AAR,  ;
 AAR, .

Sigle 
AAR est un sigle qui peut désigner :
 , un programme de recherche consacré à la numérisation, valorisation et diffusion du patrimoine scientifique et culturel des sciences humaines et sociales ;
 , une association d'industriels des chemins de fer américains ;
 , un groupe de rock américain ;
 , une analyse rétrospective sur une séquence d'actions entreprises avec un but précis ;
  (en français, ravitaillement en vol) ;
 Android Archive (l'extension de fichier est .aar).

Hydronyme 

 Aar, rivière suisse, Aare en allemand ;
 Aar, rivière néerlandaise en Hollande-Méridionale ;
 Kromme Aar, rivière néerlandaise en Hollande-Méridionale ;
 Canal de l'Aar, canal néerlandais de la Hollande-Méridionale ;
 Aar (Lahn), rivière allemande, affluent de la Lahn, venant de la montagne de Taunus  ;
 Aar (Dill), rivière allemande, affluent de la Dill, aussi dans le bassin de la Lahn ;
 Aar (Bas-Rhin), rivière française du Bas-Rhin.

Toponyme 

 Ter Aar est un village néerlandais de la Hollande-Méridionale.
 Massif de l'Aar.
 De Aar est une ville d'Afrique du Sud.

Voir aussi 
 Ahr, rivière en Rhénanie-Palatinat

Acronyme
Homonymie d'acronyme